Дискриминатор металлов в металлоискателе

 Дискриминатор (электроника) — электронное устройство, преобразующее изменения параметров электрических колебаний.

 Дискриминатор (радиотехника, системы управления) — функциональная группа, выполняющая сравнение двух одноименных входных величин (мгновенных значений или амплитуд, частот, фаз, задержек электрических сигналов; дальностей, направлений, скоростей объектов и т.п.), выходной сигнал которой пропорционален разности значений этих величин. В контуре управления служит датчиком рассогласования своих входных величин, формирующим сигнал ошибки.

Примечания